Gisela heteracantha är en ringmaskart som beskrevs av Müller in Grube 1858. Gisela heteracantha ingår som enda art i släktet Gisela och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
heteracantha